Calcinatesi – abitanti di Calcinate
Calcinatesi – abitanti di Calcinato